Гран-при Франции 2001 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур во Франции. Соревнования состоялись 1 июля 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:16,088
 Мика Хаккинен не стартовал из-за поломки коробки передач.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции